Тетяна Цимбал:
 Цимбал Тетяна Василівна (1946) — диктор і ведуча програм Українського телебачення, народна артистка України.
 Цимбал Тетяна Іванівна (1908–1995) — українська актриса, майстер художнього слова, громадська діячка, шістдесятниця.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок